Kohaut ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kohaut († 1822), tschechischer Botaniker
 Josef Kohaut (1738–1777), böhmischer Komponist und Lautenist
 Karl Kohaut (1726–1784), österreichischer Lautenist, Komponist und Beamter